Louros () ist ein griechisches Toponym für

 Louros (Epirus), Gemeindebezirk der Gemeinde Preveza, Region Epirus
 Louros (Louros), Kleinstadt und Stadtbezirk im Gemeindebezirk Louros der Gemeinde Preveza, Region Epirus
 Louros (Fluss), Fluss in der Region Epirus
 Louros-Stausee, am gleichnamigen Fluss in der Region Epirus
 Louros (Naxos), Fundort der bronzezeitlichen Kykladenkultur auf Naxos, auch als Louros Athalassou bezeichnet